Antonio Molero () je španski glumac rođen 17. januara 1968. godine u Ajofrinu, Toledo, Španija. Najviše radi na filmovima, mada se pojavljuje i na televiziji i u pozorištu. Prvu seriju, -{Medico de familia}- snimio je 1995. godine. Režirao je i napisao scenario za film -{Post coitum}- 2001. godine.

Karijera 

|-
! colspan="4" align="center" | Филм
|-
| 2008. || || -{Gente de mala calidad}- || -{Juan}-
|-
| 2007. || || -{Un buen día lo tiene cualqueiera}- || -{Luismi}-
|-
| 2006. || || -{Teki}- || 
|-
| 2006. || || -{Pobre juventud}- || 
|-
| 2005. || || -{El mundo alrededor}- || -{Gabriel}-
|-
| 2004. || || -{Los increíbles}- || -{Brad Bird}-
|-
| 1999. || || -{Se buscan fulmontis}- || -{Amancio}-
|-
| 1998. || || -{El Conductor}- || -{German}-
|-
| 1997. || || -{Eso}- || -{Tinín}-
|-
| 1997. || || -{¿Las cosas son como son...o como deberían ser?}- || -{Carlos}-
|-
! colspan="4" align="center" | Телевизија
|-
| 1995-1999. || || -{Médico de famila}- || 
|-
| 2000. || || -{El grupo}- || -{Rafa Zarate}-
|-
| 2003-2008. || Seranovi || -{Los Serrano}- || -{Fiti}- || || 
|-
| 2008-2009. || Dobri ljudi || -{Regulare Gente}- || -{Ignacio Kincl}-
|}

Nagrade 
Dobio je nagradu Union, za seriju -{Médico de famila}-, a tri puta je nominovan za istu nagradu, samo za glumu u seriji Seranovi

Spoljašnje veze 
 

Рођени 1958.
Шпански глумци